Habsburg Mária magyar királyné (1505–1558): I. (Szép) Fülöp kasztíliai király leánya, II. Lajos magyar király felesége, V. Károly német-római császár és I. Ferdinánd magyar király húga, 1531–1555-ig Németalföld Habsburg kormányzója.
 Habsburg Mária magyar királyné (1528–1603): V. Károly német-római császár leánya, Miksa magyar király (II. Miksa császár) felesége, Rudolf magyar király anyja.